Appen (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Appen (Nederland), een buurtschap in de Gelderse gemeente Voorst
 een bericht versturen met WhatsApp